Desa Menunggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menunggal (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 112,54), Jawa Timur, 
 Desa Menunggal (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 112,34), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar